McCall kan syfta på:
 McCall (TV-serie) – en amerikansk kriminalserie från 1985

Geografi

Antarktis 

 McCall (udde),

USA 

 McCall, Idaho – ort, Idaho, Valley County,